Le titre Premières neiges peut faire référence aux œuvres suivantes :

 Premières Neiges, film d'Aida Begić, sorti en 2008
 Premières Neiges, téléfilm de Gaël Morel, diffusé en 1999 sur Arte.

Voir aussi